Голохвастиха — деревня в составе Крутцовского сельсовета Ветлужского района Нижегородской области. Население  человек

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 2 человек.

Источники 

Населённые пункты Ветлужского района